Carlos Leopoldo de Mecklemburgo-Schwerin (Grabow, 26 de noviembre de 1678 - Dömitz, 28 de noviembre de 1747) fue duque de Mecklemburgo-Schwerin de 1713 hasta 1747.

Biografía 
Era el segundo hijo del duque Federico de Mecklemburgo-Grabow, y su esposa Cristina Guillermina de Hesse-Homburg (1653-1722) y era sobrino del duque reinante y sin hijos, Cristián Luis I de Mecklemburgo-Schwerin (1623-1692). El hermano mayor de Carlos Leopoldo Federico Guillermo I (1675-1713) sucedió a su tío como duque, el 21 de junio de 1692.

Con el Tratado de Hamburgo en 1701, Federico Guillermo terminó las disputas dentro de la casa ducal de Mecklenburgo. Mecklemburgo se dividió de nuevo en dos partes con una autonomía limitada. Los dos sub-principados, Mecklemburgo-Strelitz y Mecklemburgo-Schwerin, existieron hasta 1918. El compromiso también introdujo el derecho de sucesión del primogénito de la dinastía.

Carlos Leopoldo consiguió un infantazgo de 15.000 reichstaler y se le concedió la renta de la oficina Doberan. Hizo su Grand Tour a Francia, Inglaterra, a los Países Bajos, así como en los territorios alemanes, y después de eso vivió durante mucho tiempo en Hamburgo.

Carlos Leopoldo participó en parte de las campañas del rey Carlos XII de Suecia. El rey sueco era admirado por Carlos Leopoldo por su política de poder absolutista, pero también imitado en la ropa, los gestos y el habla, así Carlos Leopoldo consiguió rápidamente la reputación de un excéntrico. El príncipe Eugenio de Saboya se refería irrespetuosamente a él como el mono de Carlos XII. Sin embargo, el rey de Suecia respetaba a Carlos Leopoldo como un hombre con coraje e inteligencia.

Sucedió a su hermano Federico Guillermo I de Mecklemburgo-Schwerin en el verano de 1713.

Matrimonios y descendencia 
Carlos Leopoldo se casó tres veces. Su primera esposa fue Sofía Eduviges de Nassau-Dietz (1690-1734), hija del príncipe Enrique Casimiro II de Nassau-Dietz y su esposa Enriqueta Amalia de Anhalt-Dessau y hermana de Juan Guillermo Friso de Orange-Nassau. Se casaron el 27 de mayo de 1709 en Leeuwarden y se divorciaron en 1710.<ref>Weiterführend Siegrid Westphal: ´´Die Ehesache von Herzog Karl Leopold von Mecklenburg-Schwerin und Sophia Hedwig von Nassau-Dietz vor dem Reichshofrat. In: Ehe. Norm. 20 (2009), Nr. 3, S. 45–52.</ref> No hubo hijos de este matrimonio.

Su segunda esposa, fue Cristina Dorotea de Lepel (1692-1728), hija de Nicolás Federico de Lepel y su esposa Leveka de Plessen. Se casaron morganáticamente el 7 de junio de 1710 en Bad Doberan. Este segundo matrimonio no fue feliz para el duque, Cristina pronto lo dejó y se fue a Lübeck con su madre, se divorciaron el 2 de octubre de 1711. Tampoco tuvieron hijos.

Su tercera esposa fue la gran duquesa Catalina Ivanovna de Rusia, hija del zar Iván V de Rusia y su esposa Praskovia Saltykova. Se casaron el 19 de abril de 1716 en Danzig. Tuvieron una hija, la Gran Duquesa Ana Leopóldovna de Mecklenburg-Schwerin. El matrimonio fue infeliz, porque Carlos maltrataba a Catalina. Ella escapó a Rusia en 1722 con su hija Ana Leopóldovna. Quien se casó con Antonio Ulrico de Brunswick-Wolfenbuttel y tuvieron 5 hijos. Ella fue regente de Rusia por su hijo Ivan VI de 1740 hasta 1741. La pareja nunca se divorció, pero nunca volvieron a verse.

 Ancestros 

 Referencias 

 Bibliografía 
 Gerhard Heitz (1991) (en alemán). Herzog Carl Leopold von Mecklenburg-Schwerin. In Kaiser. König. Kardinal – Deutsche Fürsten 1500–1800, edited by Rolf Straubel and Ulman Weiss. Leipzig-Jena-Berlin: Urania-Verlag. ISBN 3-332-00386-0.
 Valentina Grijorian (1987) (en alemán). Destinos de Zar - brillo y escándalos de la corte del zar dinastía Romanov / Holstein-Gottorp (Zarenschicksale – Glanz und Skandale am Hofe der Zarendynastie Romanow/Holstein-Gottorp), 1st ediCIÓN. Leipzig: LeiV Buchhandels- und Verlagsanstalt GmbH. ISBN 3-89603-988-1.
 Henry Vallotton (1978) (en alemán). Peter der Große – Russlands Aufstieg zur Großmacht,(Pedro el Grande - El ascenso de Rusia a gran potencia'') 2nd edition. Munich: Verlag Georg D.W. Callwey. ISBN 3-7667-0430-3.

Enlaces externos 

Duques de Mecklemburgo-Schwerin del siglo XVIII

Caballeros de la Orden de San Andrés